Э́мма Моли́н:
* Эмма Амалия Эрхардина Молин (1831—1922) — шведская художница
 Эмма Элеонора Йоханна Молин (1855—1948), больше известная как Элин Молин — шведская художница, дочь Эммы Амалии Эрхардины Молин.
 Эмма Матильда Молин (род. 1979) — шведская актриса.